Comedians steht für:

 The Comedians, Originaltitel von Die Stunde der Komödianten (Roman), Roman von Graham Greene (1966)
 The Comedians, Originaltitel von Die Stunde der Komödianten (Film), US-amerikanischer Film von Peter Glenville (1967)
 The Comedians (britische Fernsehserie), britische Fernsehserie (1971 bis 1993)
 The Comedians (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2015)

Siehe auch:
 Comedian (Begriffsklärung)